Krasnitz bezeichnet

 Krasnice, Ortsteil von Litošice, Okres Pardubice, Tschechien
 Krásnice, Ortsteil von Praskačka, Okres Hradec Králové, Tschechien
 Krásnice, Weiler im Ortsteil Filipova Hora, Gemeinde Tlumačov, Okres Domažlice, Tschechien